Royal Marloie Sport is een Belgische voetbalclub uit Marloie. De club is bij de KBVB aangesloten met stamnummer 4160 en heeft zwart en wit als kleuren. De club werd opgericht in 1943 en speelde zijn hele bestaan in de provinciale reeksen. In 2020 bereikte de club voor het eerst de nationale reeksen.

Geschiedenis
Marloie kende sinds de jaren '20 een lange geschiedenis van clubs die ontstaan waren en uiteindelijk weer verdwenen: Red Star Marloie (stamnummer 572) bestond van 1925 tot 1930; Cercle Saint-Georges Marloie (stamnummer 573) bestond van 1925 tot 1928. De opvolger van beide clubs werd Union Sportive Marloie (stamnummer 2367). Deze club was actief van 1936 tot 1946. De wortels van R. Marloie Sport liggen bij Union Sportive Hollogne-Waha. Deze club werd op 12 mei 1943 opgericht. Toen speelde er naast Union Sportive Marloie nog een andere club in Marloie, zijnde Football Club Bonnetiers Marloie (stamnummer 2368). Tegen 1950 waren beide clubs verdwenen waardoor Union Sportive Hollogne-Waha de enige club uit Marloie werd. In 1956 werd besloten om de naam van de club te wijzigen in Marloie Sport. De club speelde zijn hele bestaan voornamelijk in de drie hoogste provinciale reeksen. De club kreeg de koninklijke titel in 1996 waardoor de naam Royal Marloie Sport werd. In 2020 kon de club voor het eerst in zijn geschiedenis promoveren naar de nationale reeksen. Door COVID-19 was de competitie halverwege stopgezet. Marloie Sport stond op dat moment eerste en kon hierdoor promoveren als kampioen.

Resultaten 

Marloie
Sportvereniging in Luxemburg (provincie)
Marche-en-Famenne